T28 Super Heavy Tank, een Amerikaanse superzware tank
T28 (middelzware tank), een Russische middelzware tank